Березне́вий прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Березневий провулок — провулок у місті Борисполі Київської області.
 Березневий провулок — провулок у місті Броварах Київської області.
 Березневий провулок — провулок у місті Києві.
 Березневий провулок — провулок у місті Кременчуці Полтавської області.
 Березневий провулок — провулок у місті Миколаєві.
 Березневий провулок — провулок у місті Ніжині Чернігівської області.

Провулки